D. João de Castro, vice-rei da Índia 
 D. João de Castro, Senhor do Cadaval 
 D. João de Castro, 2.º Conde de Monsanto, 
 D. João de Castro, historiador do século XVII
 D. João de Castro, escritor do século XIX
 João de Castro, governador das armas do Reino do Algarve do século XVII
João de Castro Canto e Melo, 1º Visconde de Castro
João de Castro do Canto e Melo, 2º Visconde de Castro
João de Castro do Canto e Melo, jornalista do século XIX
João Monteiro de Castro, político português do século XX

Desambiguações de antropônimos
!Desambiguações mal formatadas